Појам Диоген може да се односи на:
 Диоген, византијски цар
 Константин Диоген, византијски војсковођа
 Диоген из Аполоније, антички филозоф из V века пне.
 Диоген из Ојноанде, антички филозоф из II века не.
 Диоген Лаертије 
 Диоген из Синопе, антички филозоф из IV века пне.
 Диоген (византијски епископ)